Точилинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Смоленском районе Алтайского края России. Административный центр — село Точильное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1292 человека, в том числе 628 мужчин и 664 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1307 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Точильное.

Примечания 

Сельские поселения Смоленского района Алтайского края